Una confederazione è, in termini molto generici, un organismo che lega tra di loro diversi enti, dotati però di un grado di autonomia maggiore rispetto a quello proprio dei membri di una federazione.

Confederazione – unione temporanea o permanente tra Stati che mantengono ciascuno la propria sovranità;  si distingue dallo Stato federale o federazione di Stati perché non è essa stessa uno Stato.
Confederazione – all'interno dell'ordine benedettino, vincolo che lega tra di loro le diverse "congregazioni"
Konfederacja – presso la Confederazione polacco-lituana, assemblea di nobili costituita per la realizzazione di un determinato scopo, spesso in contrasto con le autorità centrali.

Pagine correlate 
 Federazione

Altri progetti